Моби Дик ():

 «Моби Дик» — роман Германа Мелвилла.
 «Моби Дик» — российская рок-группа.
 Moby Dick — инструментальная композиция Led Zeppelin.
 «Моби Дик» — рассказ, исключённый из переизданий книги «Полдень, XXII век» (Братья Стругацкие).
 Porsche 935/78 «Моби Дик» — гоночный автомобиль Porsche.
 «Моби Дик» — один из проектов холодной войны.

 Кинематограф
 «Моби Дик» — режиссёра Джона Хьюстона (Великобритания, 1956).
 «Моби Дик» — телефильм режиссёра Фрэнка Роддэма (США, Австралия, Великобритания; 1998).
 «Моби Дик» — фильм студии The Asylum, режиссёра Трея Стоукса (США, 2010).
 «Моби Дик» — мультфильм режиссёра Натальи Орловой, снятый в 1999 году.

См. также 
 Моби